Franciszek Jach (1894-1944) – polski lotnik wojskowy
 Jarosław Jach (ur. 1994) – polski piłkarz
 Michał Jach (ur. 1951) – polski polityk